Montana – stan w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, przy granicy z Kanadą
 Montana – miasto w Bułgarii, siedziba Obwodu Montana i gminy Montana
 Montana – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Tony Montana – postać fikcyjna z filmu Człowiek z blizną
Gminy w USA:
 Montana (ang. Montana Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Montana (ang. Montana Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Montana (ang. Montana Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo

Inne:
 Isopeda montana – gatunek pająka
 Montana – film z 1950 r.

Zobacz też  

 Montagna